Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Raharja (Purwaharja), een plaats in het regentschap Banjar van de provincie West-Java
Raharja (Tanjungsari), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Raharja (Wanayasa), een plaats in het regentschap Purwakarta van de provincie West-Java